Сан Мартин, Гранха има више значења:

 Сан Мартин, Гранха (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Мартин, Гранха (Теотивакан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Мартин, Гранха (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику